Ottern steht für:
 eine Bezeichnung für Vipern
 Ottern, bis 1928 Groß Ottern, Kreis Rößel, seit 1945: Otry, Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Otter (Begriffsklärung)